Першотравне́ве — село в Україні, у Тростянецькому районі Сумської області. Населення становить 47 осіб. Орган місцевого самоврядування — Боромлянська сільська рада.

Географія  
Село Першотравневе знаходиться на лівому березі річки Боромля, вище за течією на відстані 0,5 км розташоване село Боромля, нижче за течією на відстані 2,5 км розташоване село Вовків.

Посилання 
 Погода в селі Першотравневе 

Села Сумської області
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню
Населені пункти Охтирського району